

Patronyme 

 Benedikt Henrici (1749-1799), architecte autrichien.
 Ernst Henrici (1854-1915), homme politique prussien.
 Olaus Henrici (1840-1918), mathématicien allemand.
 Peter Henrici (1923-1987), mathématicien suisse.
 Pierre Henrici (1928-), prêtre jésuite, philosophe et professeur suisse.
 Sigfrid Henrici (1889—1964), général allemand dans la Wehrmacht pendant la Seconde Guerre mondiale.

Prix 
 Le Prix Peter Henrici, distinction en mathématiques.